Pittsburgh Penguins je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v pensylvánském městě Pittsburgh. Do NHL vstoupil v ročníku 1967/68 a hraje v Metropolitní divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale PPG Paints Arena s kapacitou 18 387 diváků. Klubové barvy jsou černá, zlatá a bílá.

V týmu hrají současné hokejové hvězdy Sidney Crosby a Jevgenij Malkin. V domácí hale visí i dres Jaromíra Jágra.

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu (5×)
 1990/91, 1991/92, 2008/09, 2015/16, 2016/17
 Vítěz základní části (1×)
 1992/93
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (6×)
 1990/91, 1991/92, 2007/2008, 2008/09, 2015/16, 2016/17
 Vítěz Patrickovy divize (2×)
 1990/91, 1992/93
 Vítěz severovýchodní divize (3×)
 1993/94, 1995/96, 1997/98
 Vítěz atlantické divize (2×)
 2007/08, 2012/13
 Vítěz metropolitní divize (1×)
 2013/14

Individuální trofeje 

Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Pittsburgh Penguins

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Pittsburgh Penguins na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 
 Česká stránka o klubu 
 Nejslavnější hráči Pittsburgh Penguins 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1967
Sport v Pittsburghu
Sportovní kluby v Pensylvánii